They Were Eleven (яп. 11人いる！) — японская научно-фантастическая манга, нарисованная Мото Хагио. Издавалась в журнале Betsucomi с сентября по ноябрь 1975 г. С декабря 1976 года по февраль 1977 года в том же журнале издавался сиквел Zoku 11-nin Iru!: Higashi no Chihei, Nishi no Towa (яп. 続・11人いる! 東の地平・西の永遠), чей сюжет значительно отличался от оригинала.

В 1976 году манга выигрывает премию манги Shogakukan в категории сёнэн.

По мотивам манги был снят художественный фильм. Премьера фильма состоялась в 1977 году, его транслировали на канале NHK.

В ноябре 1986 манга получает аниме-адаптацию.

По манге было сделано множество театральных постановок.

Сюжет 
Космическая академия, в качестве финального теста, отправляет учеников из разных уголков вселенной, группами по 10 человек, на настоящий заброшенный космический корабль. Задача теста — постараться выжить 53 дня, находясь в непривычных для себя условиях. Однако, прибыв на корабль курсанты замечают что их теперь 11 — кто-то из команды незнакомец. Кадеты начинают подозревать друг друга, пытаясь докопаться до истины, в то время как корабль приближается к затухающей звезде, создавая им новые опасности и препятствия.

Роли озвучивали

Примечания

Ссылки